Гонсало — іспанське () та португальське () чоловіче ім'я та прізвище:

Ім'я 
 Гонсáло Пісáрро-і-Алóнсо (; 1502—1548) — іспанський конкістадор.
 Гонсалу I Мендеш (бл. 925—997) — граф Португалії.

Прізвище 
 Джулі Гонсало (. 1981) — американська актриса.
 Хесус Гонсало (. 1959) — іспанський економіст

Див. також 
 Гонсало-Пісарро — один з семи кантонів еквадорської провінції Сукумбіос.
 Гонсалес
 Гонсало альвес — тверда деревина, що отримується від дерев роду Астроніум.